Rhithrodytes agnus  — вид жесткокрылых (жуков) из семейства плавунцов (Dytiscidae), эндемик Португалии. Включён в список исчезающих видов. Выделяют два подвида: R. a. argaensis и R. a. agnus.

Примечания

Ссылки 
 

Hydroporinae
Животные, описанные в 1993 году
Эндемики Португалии